Ка — первая буква кхмерского алфавита, глухой велярный взрывной согласный, в качестве подписной буквы имеет вид .

В сингальском пали соответствует букве каянна, в бирманском пали соответствует букве каджи, в тайском пали — кокай (ก).

Аккхаравитхи (грамматика) 
 К — словообразовательный префикс прилагательных.
 Ка, кэть — словообразовательные полупрефиксы существительных.
 Ка — словообразовательный компонент (полусуффикс) со значением «дело», «работа».

Литература 
 Грамматика кхмерского языка. Ю. А. Горгониев. М.2009

Кхмерский алфавит
Пали